Bringtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bringtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,47 ha)
Bringtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn